Nils Erik Nilsson, dit Dubbel-Nisse, né le  à Karlstad en Suède et mort le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1952-1953 || Forshaga IF ||  Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Forshaga IF ||  Division 1
|| - || 18 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Forshaga IF || Division 1
|| 14 || 21 || 6 || 27 || - || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Forshaga IF || Division 1
|| 12 || 17 || 4 || 21 || - || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Forshaga IF || Division 1
|| 14 || 20 || 15 || 35 || 4 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Forshaga IF || Division 1
|| 13 || 25 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Forshaga IF || Division 1
|| 21 || 32 || 11 || 43 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Leksands IF || Division 1
|| 20 || 22 || 13 || 35 || 2 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 18 || 6 || 24 || 2 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Leksands IF || Division 1
|| 26 || 19 || 12 || 31 || 6 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 15 || 16 || 31 || 0 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 17 || 9 || 26 || 2 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 23 || 13 || 36 || 2 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Leksands IF || Division 1
|| 18 || 19 || 10 || 29 || 0 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Forshaga IF || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||

|1957 ||CM
| 7 || 10 || 6 || 16 || - ||
|-
|1958 ||CM
| 7 || 7 || 0 || 7 || 2 ||
|-
|1960 ||JO
| 7 || 7 || 5 || 12 || 4 ||
|-
|1962 ||CM
| 7 || 11 || 6 || 17 || - ||
|-
|1963 ||CM
| 6 || 6 || 1 || 7 || - ||
|-
|1964 ||JO
| 7 || 5 || 0 || 5 || - ||
|-
|1965 ||CM
| 7 || 4 || 3 || 7 || - ||
|-
|1966 ||CM
| 7 || 3 || 0 || 3 || 0 ||
|-
|1967 ||CM
| 7 || 2 || 3 || 5 || 2 ||
|-

Trophées et honneurs personnels 
 1964-1965 : Guldpucken.
 1966-1967 : Rinkens riddare

Notes et références 

Naissance en mars 1936
Naissance à Karlstad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Décès à 81 ans
Décès en juin 2017
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois